Saunders steht für:
 Saunders (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Saunders Aircraft Corporation, kanadischer Flugzeughersteller
 Saunders Motors, britischer Automobilhersteller
 Saunders-Roe, britischer Boots- und Flugzeughersteller
 Saunders SC, Fußballverein aus Sri Lanka
 Saunders Hall, denkmalgeschütztes Haus bei Town Creek, Alabama

Saunders ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saunders (Colorado)
 Saunders (Florida)
 Saunders (Illinois)
 Saunders (Kansas)
 Saunders (Nebraska)
 Saunders (North Carolina)
 Saunders (Virginia)
 Saunders (West Virginia)
 Saunders (Wisconsin), im Douglas County
 Saunders Lake, Oregon
 Saunders Point (Connecticut)
 Saunders Point (Maryland)

Inseln:

weitere geographische Objekte:
 Kap Saunders, Kap an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Mount Saunders, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Saunders-Becken, Seebecken im Rossmeer, Antarktis
 Saunders Bluff, Kliff im Viktorialand, Antarktika
 Saunders Hill, Hügel im Wilkesland, Antarktika
 Saunders-Küste, Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Saunders Mountain, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Saunders Point, Landspitze von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Saunders Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Saunders Valley, Tal auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Sanders
 Saunder
 Saunderson